Aceasta este lista fotbaliștilor internaționali moldoveni, adică fotbaliștii care au evoluat la echipa națională de fotbal a Republicii Moldova.

Tabelul ia în considerație toate meciurile oficiale jucate până în data de 18 noiembrie 2013.

Lista

Note
 Unele surse dau al doilea gol al Moldovei contra Georgiiei din 6 iunie 2009 lui Victor Golovatenco, dar eu-football.info îl dau lui Alexandru Suvorov.
 RSSSF scrie că Igor Oprea are 44 de meciuri internaționale.
 RSSSF scrie că Serghei Lașcencov are 37 de meciuri internaționale.

Referințe

Legături externe
Moldova international footballers on eu-football.info

Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova
Fotbaliști internaționali moldoveni
Liste de fotbaliști